

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Jasna Góra – część miasta Częstochowa
 Jasna Góra – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Bogatynia
 Jasna Góra – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Mokrsko
 Jasna Góra – część wsi Domaradz, w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Domaradz
 Jasna Góra – część wsi Golcowa, w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Domaradz

Inne 
 Jasna Góra – zespół klasztorny zakonu paulinów w Częstochowie
 Jasna Góra – wzgórze w Częstochowie z zespołem klasztornym o tej samej nazwie
 Kocia Łapa (inaczej Jasna Góra) – wzniesienie w Paśmie Policy w Beskidzie Żywieckim